Bèlgica: Zwijndrecht (Bèlgica) a la província d'Anvers (Flandes)
 Països Baixos: Zwijndrecht (Països Baixos) a la provincia d'Holanda Meridional